Оран може да се односи на:

 Оран, град у Алжиру
 Оран (покрајина)
 Оран (Мисури)